Семь холмов Рима — многозначный термин:

 Семь холмов Рима — основа сложения Вечного города и один из его символов
 Семь холмов Рима — итало-американский музыкальный фильм 1958 года